Prapatnica je naselje u općini Seget, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Naselje se nalazi sjeverno od Segeta Gornjeg uz državnu cestu D58.

Stanovništvo

Izvori 

Seget